Сако је кратак мушки капут.

Сако може да се односи и на:
 Сако (река)
 Сако (Мејн)
 Сако (Монтана)

Насеља у Италији:
 Сако (Болцано)
 Сако (Фрозиноне)
 Сако (Падова)
 Сако (Ријети)
 Сако (Рим)
 Сако (Салерно)
 Сако (Сондрио)
 Сако (Виченца)